Кри́шна-джанма́штами () или просто Джанма́штами — один из основных фестивалей в индуизме, во время которого празднуется рождение Кришны. Согласно индуистскому календарю, Кришна-джанмаштами отмечается на восьмой день убывающей луны (Кришна-пакша) лунного месяца Шравана, в период Рохини накшатры. По григорианскому календарю Джанмаштами выпадает на август — сентябрь.

Литература

Ссылки 
 Индуисты встретили 5236-й год от рождества Кришны
 Рождество Кришны на Ленинградском проспекте

Кришна
Вайшнавизм
Индуистские праздники
Посты в индуизме
Праздники Индии
Дни рождения